Термін франшиза використовується у таких випадках:
 Франши́за — частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування.
 Франчайзинг ( — пільга, привілей) — форма співпраці між юридично та фінансово незалежними сторонами (компаніями та/або фізичними особами), в рамках якої одна сторона (франчайзер), що володіє успішним бізнесом, відомою торговою маркою, ноу-хау, комерційними таємницями, репутацією та іншими нематеріальними активами, дозволяє іншій стороні (франчайзі) користуватися цією системою на певних умовах.
 Медіафраншиза, іноді помилково кажуть медіафранчайз () — інтелектуальна власність з персонажами, антуражем і торговою маркою оригінального медійного твору, такого як фільм, літературний твір, телевізійна передача або відеогра.
 Франшиза у спорті означає договірну співпрацю між спортивною лігою та інвестором або групою інвесторів. За умовами угоди ці особи отримують право членства в лізі і виключне право здійснювати керівництво командою у визначеному регіоні (зазвичай, велике місто або агломерація). Власник має право перевести команду в інше місто або змінити назву, продовжуючи володіти правами франшизи. Тому команди професіональних ліг США (НБА, НХЛ, НФЛ, МЛБ) називають франшизами.

Примітки

Див. також 
 Законодавча термінологія
 Франшиза безумовна
 Франшиза умовна

Посилання 
 Франшиза // 
 Франшиза // «Фармацевтична енциклопедія»
Франшиза // Що таке франшиза, види франшизи (термінологія)

Страхування